Бортовой комплекс обороны БКО-2М «Карпаты» (изд. Л234) предназначен для индивидуальной защиты самолета Су-24М и его модификаций от средств поражения.

Принцип работы 
Бортовой комплекс обороны состоит из двух подсистем - информационной и исполнительной, под общим управлением специализированного вычислителя Л167 "Неон-Ф". Информационная подсистема контролирует прилегающие воздушное и земное пространство на предмет угрозы. Состоит из станции предупреждения об облучении Л006 СПО-15 "Берёза" и теплопеленгатора ЛО82 "Мак-УЛ". 

Исполнительная подсистема состоит из станции радиоэлектронных помех индивидуальной защиты "Сирень-Ф" (или "Герань", или "Гардения") и автоматов отстрела патронов "ДО" и "ЛТЦ" АПП-50 (изд. Л029).

Конструкция и размещение 
Антенны СПО-15 расположены по бокам воздухозаборников двигателей и на вертикальном оперении, теплопеленгатор «Мак» расположен сверху фюзеляжа за кабиной, антенны станции активных помех в основании киля, пара АПП-50 установлены в хвосте фюзеляжа между двигателями (ранее устанавливались в обтекателях сверху фюзеляжа по бокам киля, но затем, из-за возникновения тряски на больших скоростях полета, были утоплены в фюзеляж. По этой же причине и антенна «Березы», располагавшаяся вначале на контейнере тормозного парашюта, была перенесена на вертикальное оперение.)

Литература и источники 
Целевое оборудование Су-24 - ..:: 2FLY.KZ - Портал для любителей авиационной техники и истории

Примечания 

Авиационные средства противодействия
Специальное электронное оборудование военных ЛА
Радиоэлектронная борьба